Перший аудіо журнал STEREOBAZA (перший аудіо журнал «Стереоба́за») — щотижневе радіошоу, що виходить на українській радіостанції Просто Раді.о (раніше — на  Europa Plus Україна). Мовлення було розпочато 8 грудня 2011 та продовжується до сьогодення. Станом на серпень 2021 в ефір вийшло понад 440 оригінальних випусків STEREOBAZA. 

У рейтингу "Promo-DJ" у травні 2017 STEREOBAZA — радіошоу №1 в Україні. 

Автор та ведучій — український музичний журналіст, телеведучій та радіодіджей Stereoigor (Ігор Панáсенко).

Аудіо журнал Stereobaza виступив акредитованим медіа-учасником багатьох українських концертів та культурних подій, а також європейських музичних
фестивалів, серед яких Primavera Sound Barcelona (2014), Bažant Pohoda Festival (2013, 2015, 2017), Sziget (2016, 2019), Heineken Open'er (2012), Madrid Mad Cool (2018, 2019) та інші.

Рубрики:
 Stereonews — огляд світових музичних новинок
 Stereo: Ukraine  — огляд подій, явищ та релізов нової української музичної сцени
 Стереофраза — експертне опитування та коментарі фахівців
 Stereoguest — інтерв'ю з видатними світовими музикантами, продюсерами, засновниками лейблів
 Тематична частина — знайомство з творчістю виконавців, музичними явищами, жанрами та рекорд-лейблами
Panasonic Smart TV — світові музичні відео хіти 
Бонус-трек — неальбомні, раритетні записи, ремікси

Список артистів, що дали ексклюзивні інтерв'ю для Stereobaza
 Фронтмен Depeche Mode Дейв Гаан
 Ендрю Флетчер, гурт Depeche Mode
 Lee «Scratch» Perry
 Mad Professor
 Erol Alkan
 Засновник берлінського лейблу Morr Music Томас Морр
 De/Vision
 Лідія Кавіна, троюрідна онучка винахідника першого в світі електроінструменту — терменвокса Льва Термена
 Robert Alfons, канадський проект TRUST (TR/ST),
 James Lavelle / UNKLE,
 Американський фрік-дует CocoRosie
 Гурти O.Children, Garden City Movement, HVOB, Crazy P, WhoMadeWho
 Ghostpoet
 Bonobo
 Jay-Jay Johanson
 Засновник гурту Metronomy Джозеф Маунт
 Ісландській гурт GusGus 
 Тріп-хоп музикант та продюсер Tricky 
 Sparks
 Alt-J
 Franz Ferdinand

Чарти та рейтинги:
 У грудні 2013 увійшов у річний Топ-100 найпопулярніших радіошоу та подкастів України за версією ресурсу PromoDJ
 У травні 2015 увійшов у Топ-15 найпопулярніших радіошоу та подкастів України за версією ресурсу PromoDJ
 У грудні 2015 увійшов у тижневий міжнародний "Топ-100 Радіошоу / подкаст (усі країни)" за версією ресурсу PromoDJ, http://cultprostir.ua/ru/news-single/ukrainskiy-audio-zhurnal-voshel-v-top-100-mirovogo-reytinga
 У березні 2016 зайняв № 48 у міжнародному чарті PromoDJ "Electro House / за рік (усі країни)"
 У травні 2016 увійшов у міжнародний Топ-15  "Радіошоу / подкаст (тиждень, усі країни)" за версією ресурсу PromoDJ
 У травні 2017 у рейтингу "Promo-DJ" — радіошоу №1 в Україні.на №9 у міжнародному чарті (за рік, усі країни)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт аудіо журналу Stereobaza 
 Офіційна сторінка Stereobaza на сайті радіостанції Europa Plus Україна
 Інтерв'ю засновника STEREOBAZA Ігоря Панасенка (Stereoigor) порталу Cultprostir

Радіопрограми